

Geografische naam 

Dordrecht, een stad in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
Dordrecht (Suriname), een voormalige koffieplantage in het district Commewijne in Suriname
Dordrecht (Oost-Kaap), een stad in de gemeente Emalahleni, in Zuid-Afrikaanse provincie Oost-Kaap

Overige 

Hr. Ms. Dordrecht (1983), een Nederlandse mijnenveger van de Alkmaarklasse
FC Dordrecht, een voetbalclub uit Dordrecht
Dordrecht (gasfornuis), een Nederlands merk van gasfornuizen
Synode van Dordrecht, een protestantse kerkvergadering in 1618–1619

Zie ook 

 Nieuw-Dordrecht, een ontginningsdorp in de Nederlandse provincie Drenthe